Lista 277 gmin w departamencie Indre i Loara we Francji.

 (CAT) Communauté d’agglomération Tours Plus, utworzone w 2000.

Gminy we Francji